The Last Days of Pompeii (roman), een roman uit 1834 door Edward Bulwer-Lytton
 The Last Days of Pompeii (1935), een Amerikaanse film uit 1935 met Louis Calhern en Basil Rathbone
 The Last Days of Pompeii (miniserie), een Amerikaanse mini-tv-serie uit 1984
 Pompeii: The Last Day, een docudrama uit 2003 over de uitbarsting van de Vesuvius, gemaakt door de BBC